Kanada wystartowała po raz pierwszy na igrzyskach Wspólnoty Narodów w 1930 roku na igrzyskach w Hamilton i od tamtej pory reprezentacja wystartowała na wszystkich igrzyskach. Oprócz niej jedynie pięć krajów wystartowało we wszystkich zawodach (Szkocja, Walia, Anglia, Australia, Nowa Zelandia). Najwięcej złotych medali (51) reprezentacja Kanady zdobyła podczas igrzysk w Edynburgu w 1986 roku, a najwięcej medali w ogóle (129) na igrzyskach w Victorii w 1994 roku.

Kanada była czterokrotnie organizatorką igrzysk:
 Igrzyska Imperium Brytyjskiego 1930 w Hamilton
 Igrzyska Imperium Brytyjskiego i Wspólnoty Brytyjskiej 1954 w Vancouver
 Igrzyska Wspólnoty Narodów 1978 w Edmonton
 Igrzyska Wspólnoty Narodów 1994 w Victorii

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Linki zewnętrzne 
 

!